Алекса́ндр Алекса́ндрович Рома́нов:
 Романов, Александр Александрович (Александр III; 1845—1894) — российский император.
 Александр Александрович (сын Александра III; 1869—1870) — великий князь.
 Романов, Александр Александрович (род. 1950) — российский дипломат.